Lac d'Enfer (Kerguelen) : lac de l'archipel des Kerguelen
 lac d'Enfer : lac des Pyrénées

Voir aussi